Die Zweite Division 1982/83 war die 66. Spielzeit der zweithöchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 4. September 1982 und endete am 8. Mai 1983.

Modus 
Die 16 Vereine spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Die 30 Spieltage wurden in drei Etappen unterteilt: (1 bis 10, 11 bis 20 und 21 bis 30). Der Tabellenerste und Meister stieg direkt auf. Der zweite Aufsteiger wurde in einer Play-off-Runde mit vier Mannschaften ermittelt. Daran nahmen der Tabellenzweite, sowie die jeweiligen Gewinner der drei Etappen teil. Hatte der Meister, Zweitplatzierte oder ein anderer Verein mehr als eine Etappe gewonnen, wurde die allgemeine Rangliste genommen.

Die Teams auf den letzten zwei Rängen stiegen in die dritte Division ab.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Tordifferenz

Play-off-Runde

Weblinks 
 Tabellen auf belgianfootball.be
 History of Soccer

Fußballsaison 1982/83